Badger Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Badger Township (Iowa)
 Badger Township (Minnesota)
 Badger Township (Missouri)
 Badger Township (North Dakota)
 Badger Township (South Dakota)